Кампобассо — город в Италии.
 Кампобассо — провинция в Италии.